Matheus Alessandro dos Santos Pereira – calciatore brasiliano
 Nélio dos Santos Pereira – ex calciatore brasiliano